Mercuur (1782), een Brik van de Admiraliteit van Amsterdam
 Mercuur (1804), een Nederlands werkvaartuig bij het Noordelijk departement
 Mercuur (1809), een Nederlands adviesvaartuig bij het Zuidelijke departement.
 Mercuur (1818), een Nederlandse brik.
 Mercuur (1822), een Nederlandse tjalk.
 Zr.Ms. Mercuur (1883), een Nederlandse tjalk.
 Zr.Ms. Groote Merkuur, een Nederlands torpedowerkvaartuig
 Hr.Ms. Mercuur (1888), een Nederlands torpedotransportvaartuig
 Hr.Ms. Mercuur (1936), een Nederlands torpedowerkschip.
 Hr.Ms. Mercuur (1973) (ex Hr.Ms. Oververschrokken), een Nederlands torpedowerkschip.
 Zr.Ms. Mercuur (1987), een Nederlands torpedowerkschip.